Matthew Wood :
 Matthew Wood (1er baronnet) (1768- 1843)
 Matthew Wood (ingénieur du son) (1972 - )